A Praia do Riacho Doce se localiza na divisa dos estados da Bahia e de Espírito Santo, no Brasil. É exatamente o riacho que dá nome ao local que divide os dois estados. A parte baiana fica no município de Mucuri e a capixaba no município de Conceição da Barra.

Galeria

Ligações externas 
 

Riacho
Praias de Mucuri